Жозеф Илер Пьер Рене Беллок (27 июля 1870, Франция — 16 июля 1953, Великобритания) ― франко-английский писатель и историк. Беллок был также оратором, поэтом, моряком, сатириком, солдатом и политическим деятелем. Его католическая вера оказала сильное влияние на его произведения.

Биография 

Родился 27 июля 1870 года в  Ла Сель-Сен-Клу, Сена и Уаза, Франция.

В 1902 году переехал в Великобританию и стал натурализованным британским подданным в 1902 году, сохранив при этом свое французское гражданство. Во время учёбы в Оксфорде он занимал пост президента Оксфордского союза. С 1906 по 1910 год он был одним из немногих открыто католических членов британского парламента.

Беллок был известным полемистом и нередко попадал в скандальные истории. Был близким другом Гилберта Кита Честертона и Джорджа Бернарда Шоу. Его друг Честертон часто выступал противником Беллока в дебатах. Беллока и Честертона назвали «Пара Честербеллок». 

Произведения Беллока включали религиозную поэзию и комические стихи для детей. Его широко продаваемые поучительные сказки для детей включали «Джима, который убежал от своей няни и был съеден львом» и «Матильду, которая солгала и была сожжена заживо».

Его «Поучительные сказки для детей», юмористические стихи с неправдоподобной моралью, являются наиболее широко известными из его произведений.

Также Беллок писал исторические биографии и многочисленные путевые заметки, в том числе «Путь в Рим» (издана в 1902 году) .

Примечания 

Детские писатели Великобритании
Поэты Великобритании
Историки Великобритании